Shiroishi peut faire référence à plusieurs lieux au Japon :
 Shiroishi, une ville de la préfecture de Miyagi ;
 Shiroishi, un bourg de la préfecture de Saga ;
 Shiroishi-ku, un arrondissement de la ville de Sapporo ;
 Shiroishi, une station du métro de Sapporo.